Maranges, vin français
Cheilly-lès-Maranges
Dezize-lès-Maranges
Sampigny-lès-Maranges

Voir Aussi